The Vanished est un mot anglais signifiant « Intrus » et peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
  () est un film sud-coréen de Lee Chang-hee (2019), ayant pour titre français La Disparue ;
  est un film américain de Peter Facinelli (2020).